Натрийуретические пептиды  относится к пептидам, который вызывает натрийурез (выведение натрия с мочой).
Натрийуретические пептиды – это сердечные гормоны – небольшие пептиды с кольцевым строением, названы так из-за своей способности снижать артериальное давление и поддерживать водно-солевой баланс  через  стимуляцию натрийуреза, диуреза и уменьшения периферического сопротивления.

Также  было обнаружено, что натрийуретические гормоны  вызывают увеличение  капиллярной проницаемости, расслабляют мускулатуру бронхов, увеличивают кровоток в почках и легких и положительно влияют на сердце, замедляя развитие гипертрофии миокарда и кардиосклероза.

Натрийуретические пептиды синтезируются в мышечных клетках предсердий, накапливаются в секреторных гранулах и выделяются в кровь при механическом растяжении полостей избыточным объемом или давлением крови. Секрецию стимулируют также многочисленные воздействия, опосредованные растяжением предсердий: увеличение объема циркулирующей крови, АГ и солевые нагрузки, гипоксия, ишемия миокарда, сосудосуживающие гормоны и лекарственные средства.

Типы включают в себя:

 Предсердный натрийуретический пептид, выделяемый предсердием
 Мозговой натрийуретический пептид: желудочки у людей, мозги у свиней
 
 Дендроаспидный натрийуретический пептид

Примечания 

Физиология выделения
Пептидные гормоны